FPI steht für:
 FlightProject International, Flugsimulatorprojekt
 Freiburger Persönlichkeitsinventar, psychologisches Testverfahren
 Fabry-Pérot-Interferometer
 Fixpunktiteration, ein Lösungsverfahren in der Mathematik
 Flexible Peripheral Interconnect Bus
 Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Fritz-Perls-Institut
 Front Pembela Islam
 Front Populaire Ivoirien, Partei der Republik Elfenbeinküste
 Frankfurter Psychoanalytisches Institut
 FlyPersia (ICAO-Code), iranische Fluggesellschaft

Abkürzung